Het seizoen 1985/86 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1985 en eindigde op 3 mei 1986 met de finale in het Olympiastadion in Brugge. De beker ging naar Club Brugge dat stadsrivaal Cercle Brugge versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de kwartfinales en halve finales gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Jean-Pierre Papin - Club Brugge (7 doelpunten)
 Jan Ceulemans - Club Brugge (7 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1985/86